Il singolare del MasterCard Tennis Cup 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Horacio Zeballos era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Izak van der Merwe ha battuto in finale Ricardo Mello 7–6(6), 6–3.

Teste di serie

  Ricardo Mello (finale)
  David Guez (primo turno)
  Marcos Daniel (primo turno)
  Josselin Ouanna (primo turno)

 João Souza (secondo turno)
 Júlio Silva (primo turno)
 Caio Zampieri (quarti di finale)
 Charles-Antoine Brézac (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

MasterCard Tennis Cup 2010